Germenis ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgos Germenis, griechischer Musiker und Politiker
 Vasos Germenis (1896–1966), griechischer Bildhauer und Maler